Натуральне число 1583
 1583 рік до нашої ери
 1583 рік нашої ери